

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

Екипировка

Състав сезон 2006-07

Трансфери

„А“ футболна група

Купа на България

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Крайно класиране 

 От актива на Черноморец Бургас (София) са отнети три точки, заради непровеждането на домакинството им с Левски (София) в I кръг поради липсата на недостатъчен брой картотекирани собствени юноши в състава им.

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните